Příjmení Tomaszewski nosí více významných osobností:

 Franciszek Tomaszewski (1952–1912) – rakouský pedagog a politik polské národnosti z Haliče
 Henryk Tomaszewski (1914–2005) – polský grafický designér
 Jan Tomaszewski (* 1948) – polský fotbalista a politik
 Jerzy Tomaszewski (fotograf) (1924–2016) – polský fotograf
 Mieczyslaw Tomaszewski (1921–2019) – polský muzikolog

Externí odkazy